Ахалцихское сражение — название трёх эпизодов русско-турецких войн у крепости Ахалцих (современный город Ахалцихе в Грузии) в XIX веке:

 Ахалцихское сражение (1828)
 Оборона Ахалциха (1829)
 Ахалцихское сражение (1853)